Una albufera és un llac o estany litoral d'aigua salina o salobre, separada del mar per un cordó de sorra, normalment de dunes, però que està en comunicació amb la mar per un o més obertures o canals (els graus). També es pot anomenar salobrar, salat (com a Torredembarra) o simplement estany litoral (com a Catalunya Nord).

Etimologia 
La paraula albufera prové de la llengua àrab, البحيرة al-buhayra, "la llacuna" o "la llacuneta", i entra al castellà a través del català, per la gran fama de l'Albufera de València. Alternativament, podria voler dir "petita mar".

Formació, descripció i ecologia 
La seva formació sol ser causada per colmatació d'una antiga badia pels aportaments de sediments marins o fluvials. Allà on les marees no són gaire fortes i la sorra se sedimenta a una llarga llengua propera a la costa es formen albuferes llargues i estretes, separades del mar per una estreta barra de sorra o terra paral·lela a la vorera, és a dir, un cordó litoral, amb una o més obertures o canals estrets que s'anomenen graus. A causa del lent fluix i intercanvi d'aigües amb la mar, les seves temperatures són molt més càlides. En ser un ecotò són espais plens de vida amb una flora aquàtica abundant aixina com fauna ictícola que va a pondre els ous. També són utilitzades per molts ocells limícoles, nidificants o no, i ocells migratoris per fer escala durant els seus viatges estacionals.

Algunes albuferes destacables 
Algunes de les albuferes destacables, tant a casa nostra com més enllà, son:
 L'Albufera de València
 S'Albufera de Mallorca
 Reserva natural de l'Albufereta, Mallorca
 S'Albufereta, a Alcúdia, Mallorca
 S'Albufera des Grau, a Menorca
 Salines de Santa Pola i el Fondo, que conformava antigament una gran zona humida coneguda com l'Albufera d'Elx
 El Mar Menor, a Múrcia
 Estany de Salses o de Leucata
 Estany de Sant Nazari o Estany de Canet, prop dels municipis de Sant Nazari i Canet de Rosselló
 Estany de l'Ull de Ca (en occità, Estanh d'Uèlh de Can), a prop de les viles de Sijan i Bajas, a l'Aude
 Estany de Taur (en occità, Estanh de Taur), a prop de les viles d'Agde i Seta, a l'Erau (Llenguadoc)
 Estany de Bèrra (en occità, Mar de Bèrra o Estanh de Bèrra; en francès, Étang de Berre), a la Provença
 Llacuna de Venècia, a Itàlia
 Les albuferes del Sivaix, vora la mar d'Azov, a la península de Crimea (Ucraïna)
 etc.

A Catalunya Nord, les albuferes locals són conegudes com a estanys (és a dir, estanys litorals), com, per exemple, l'estany de Salses, o l'estany de Sant Nazari o de Canet. Continua aquest topònim a Occitània, sota la forma d' estanh, o étang en francès), com ara l'estany de Taur (estanh de Taur), l'estany de l'Ull de Ca (estanh d'Uèlh de Can), o l'estany de Bèrra (mar de Bèrra o estanh de Bèrra), etc.

Bibliografia 
 LLIBRE: La Albufera de Valencia. Estudio del habla y la cultura popular, traducció al castellà de M. Sanchis Guarner (1940-41) de l'obra de l'alemany Max Thede (“Die Albufera von Valencia. Eine volkskundliche Darstellung”, en Volkstum und Kultur der Romanen (VKR), Hamburg, 1933, tom VI, p. 210-273 i 317-383). Edició de Vicent F. Garcia Perales i Heike Soennecken. Editorial Denes, Paiporta, 2011.
Més informació: Granja de la Costera blogspot

Referències

Vegeu també 
 Cordó litoral
 Grau (hidrografia)
 Llacuna
 Aiguamolls
 Líman
 Llac salat
 Ocell limícola
 La Salanca
 Louis Gabriel Suchet, Mariscal de l'Imperi Francès i 1r Duc d'Albufera

Enllaços externs 
 
 
 Pàgina oficial de l'Albufera de València 
 Parc natural de s'albufera des Grau a Menorca, a Balears Natura 
 Parc natural de s'albufera de Mallorca, a Balears Natura 

Masses d'aigua
Zones humides dels Països Catalans